Příjmení Mack nosí více významných osobností:

 Allison Mack (* 1982) – americká herečka
 Lonnie Mack (1941–2016) – americký rockový a bluesový kytarista
 Timothy Mack (* 1972) – bývalý americký atlet

Externí odkazy